Svinca su naselje u sastavu Općine Marina, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 112 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Jurja

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Marine